Stazione di Ostiglia (1911) – stazione ferroviaria aperta nel 1911 e chiusa all'esercizio nel 2008
 Stazione di Ostiglia (2008) – fermata ferroviaria aperta nel 2008 in sostituzione della vecchia stazione